

En politique 
 Bande des Quatre, un groupe de dirigeants chinois
 bande des quatre, dans le langage du Front national, l'ensemble formé par le PCF, le PS, l'UDF et le RPR (les deux derniers remplacés depuis par le MoDem/UDI et l'UMP/LR) ; cette expression a ensuite été remplacée par les néologismes UMPS puis RPS

Au cinéma 
 La Bande des quatre, film français de Jacques Rivette (1988)
 La Bande des quatre (Breaking Away), film américain de Peter Yates (1979)

En littérature 
 La Bande des quatre, une série de bande dessinée de la revue Les Rois de l'exploit
 La Bande des quatre, l'auteur de bande dessinée Jijé et trois de ses disciples, qui sont les piliers du journal Spirou après la Seconde Guerre mondiale : André Franquin (avec la série-vedette du magazine), Morris (avec Lucky Luke) et Will (avec la reprise de Tif et Tondu)

En radio 
 La Bande des quatre, les quatre stations émettant sur les grandes ondes autrefois : France Inter (162kHz), Europe 1 (183kHz), RMC (216kHz) et RTL (234kHz) (France Inter n'émet plus en grandes ondes depuis le 1/01/2017 et Europe 1 n'émet plus en grandes ondes depuis le 1/01/2020)

Notes et références 

Homonymie de titre